Niemcy:
 Bodenbach – dzielnica Aalen
 Bodenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel
 Bodenbach – rzeka, dopływ Kocher